John P. O’Brien (1873–1951) – amerykański polityk, burmistrz Nowego Jorku
 John O’Brien (1918–1996) – kanadyjski admirał
 John O’Brien (1960–1994) – amerykański pisarz, autor Zostawić Las Vegas
 John O’Brien (ur. 1977) – amerykański piłkarz

 John O'Brien (1927-1995) – nowozelandzki wioślarz, olimpijczyk